Raffington ist der Familienname folgender Personen:

 Jermain Raffington (* 1985), deutscher Basketballspieler
 Justin Raffington (* 1991), deutscher Basketballspieler